Râul Păltiniș se poate referi la:

 Păltiniș - afluent al râului Borcut
 Păltiniș - afluent al Râului Mare
 Păltiniș - afluent al râului Lala